Il doppio del torneo di tennis Campos Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e Fernando Roese che hanno battuto in finale Stefan Dallwitz e Daniel Orsanic 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Dácio Campos (primo turno)
 César Kist /  Ivan Kley (quarti di finale)

 David Macpherson /  Gerardo Mirad (semifinali)
 Roberto Jabali /  Danilo Marcelino (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1989